Claude Guillemot peut faire référence à :
 Claude Guillemot (1935 - 2014), un réalisateur français ;
 Claude Guillemot (1937 -), un artiste peintre et galeriste français.
 Claude Guillemot, cofondateur d'Ubisoft.